Sandbad kan avse:
 Sandbad (het) – del i en process för att bearbeta föremål (het sand).
 Sandbad (behandling) – föråldrad behandling för vissa sjukdomar, exempelvis ledgångsreumatism.
 Sandbad (ornitologi) – rengöringsbeteende i sand hos vissa djurarter